Fjärrskrift kan syfta på:

Fjärrskrift (telex) – den militära benämningen på telex, maskinsänd telegrafi mellan enskilda abonnenter
Fjärrskriftsmaskin – en elektrisk skrivmaskin som kan användas för att kommunicera skrivna meddelanden från en punkt till en eller flera andra
Försvarsmaktens fjärrskriftsnät – den i svenska försvarsmakten nyttjade utrustningen för fjärrskrift mellan åren 1938 och 1997